Лос Потрериљос има више значења:

 Лос Потрериљос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Потрериљос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Потрериљос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Потрериљос (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Потрериљос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику